Neosimnia aequalis är en snäckart som först beskrevs av G. B. Sowerby II 1832.  Neosimnia aequalis ingår i släktet Neosimnia och familjen Ovulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
aequalis